Valèria (província romana).
 Valèria (esposa de Sul·la), darrera esposa de Luci Corneli Sul·la
 Diòcesi de Valèria, demarcació eclesiàstica d'Hispània
 Galèria Valèria, filla de l'emperador Dioclecià.
 Gens Valèria, gens romana patrícia i més tard plebea.
 Valèria (pel·lícula) (1999) pel·lícula de Silvia Quer.
 Santa Valèria de Milà, màrtir cristiana.
 Santa Valèria de Llemotges, llegendària màrtir cristiana.